Sportgymnasium Salzburg steht für:

 Sportgymnasium (Stadt) Salzburg, das Schul-Sport-Modell am BRG/BORG Akademiestraße Salzburg
 Sportgymnasium Salzburg 2, Skigymnasium HIB Saalfelden, Sportrealgymnasium am Bundesgymnasium und Sportrealgymnasium Saalfelden